Серёгин (Серёгина) — русская фамилия.

Серёгин 
 
 Серёгин, Алексей Петрович (род. 1983) — российский учёный-ботаник.
 Серёгин, Андрей Александрович (род. 1976) — белорусский футболист.
 Серёгин, Валерий Николаевич (1955—2020) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1994).
 Серёгин, Василий Георгиевич (1915—1996) — Герой Советского Союза.
 
 Серёгин, Владимир Сергеевич (1922—1968) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Серёгин, Георгий Андреевич (1912—1970) — инженер Кировского завода, лауреат Сталинской премии.
 
 
 
 Серёгин, Павел Павлович (род. 1940) — советский и российский физик, профессор.
 
 Серёгин, Порфирий Иовович (1868—1940) — русский художник.
 
 Серёгин, Юрий Иванович (род. 1946) — архитектор, членкор Украинской академии архитектуры.



Литературные персонажи 
 Серёгины, Чук и Гек — персонажи рассказа А. П. Гайдара.